Сокращение НЛ может означать:

 Навигационная линейка
 Национальная лига
 Некрасовская линия
 Нидерланды (см. также .nl)
 Новое в лингвистике
 Новые люди

 Нл в письменном виде может означать сокращённое название города Нальчик.

См. также 
 НЛО